Ранчо ел Серито има више значења:

 Ранчо ел Серито (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Серито (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Серито, Лос Чаркос (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Серито (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Серито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику